Słomiany byczek – radziecki film animowany z 1954 roku
 Słomiany byczek – radziecki film animowany z 1971 roku